Als Hundekopf werden bezeichnet:

 NS-Baureihe Mat ’54, ein Triebwagen der Niederländischen Eisenbahnen aufgrund der Form seiner Frontpartie,
 die Berliner Ringbahn wegen der Form des von ihrem Streckenverlauf umrissenen Gebiets.

Siehe auch:
 Hundskopf
 Hündeleskopf
 Hündlekopf